Greatest Hits 2 è il titolo di numerose raccolte di brani di artisti musicali, che generalmente hanno pubblicato in precedenza una raccolta dal titolo Greatest Hits.
Possibili varianti del titolo sono Greatest Hits II, Greatest Hits Volume 2, Greatest Hits Volume II, Greatest Hits Vol. 2 e Greatest Hits Volume Two.

 Greatest, Hits Vol. 2 – raccolta di Johnny Cash del 1971
 Elton John's Greatest Hits Volume II – raccolta di Elton John del 1977
 Greatest Hits Vol. 2 – raccolta degli ABBA del 1979
 Greatest Hits Vol. 2 – raccolta dei Cockney Rejects del 1980
 Greatest Hits Vol. 2 – raccolta di Waylon Jennings del 1984
 Greatest Hits II – raccolta dei Queen del 1991
 Greatest Hits, Volume 2 – raccolta di Otis Redding del 1992
 Greatest Hits 2 – raccolta dei Survivor del 1993
 Greatest Hits Volume II – raccolta di "Weird Al" Yankovic del 1994
 Greatest Hits Volume 2 – raccolta di James Taylor del 2000
 GHV2 (acronimo di Greatest Hits Volume 2) – raccolta di Madonna del 2001
 Greatest Hits 2 – raccolta di Chamillionaire del 2005
 Greatest Hits 2 – raccolta di Lenny Kravitz del 2008

Pagine correlate 
Greatest Hits (disambigua)
Greatest Hits, Vol. 1
Greatest Hits 3
Greatest Hits Live